Miejscowości w USA:
 Grady – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Grady – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Curry
Gminy w USA:
 Grady (ang. Grady Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pender
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grady (ang. Grady County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Grady (ang. Grady County) – w stanie Oklahoma
Osoby o tym nazwisku:
 James Grady – amerykański pisarz i dziennikarz śledczy